Úriz Pi puede hacer referencia a:

Elisa Úriz Pi (1893–1979), profesora, pedagoga y activista política española.
Josefa Úriz Pi (1883–1958), profesora, pedagoga y activista política española.